Чемпионат США по шахматам 1999 прошёл в Солт-Лейк-Сити с 23 августа по .

Таблица

Группа А

Группа Б

Тай-брейк

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 
 
 
 

Чемпионаты США по шахматам
1999 год в шахматах
1999 год в Юте
Спортивные соревнования в Солт-Лейк-Сити
Август 1999 года
Спорт в США в 1999 году